Tyro – CDP della Carolina del Nord
Tyro – comune del Kansas
Tiro o Tyro – figura della mitologia greca

Pagine correlate 
Tiro